Quitasol puede referirse a:

 Quitasol, utensilio para guarecerse del Sol. 
 Cerro Quitasol, cerro colombiano.
 El quitasol, cuadro de Francisco de Goya.